Masinissa I, rei dels massils del 206 aC al 202 aC Numídia del 202 aC al 148 aC.
 Massiva (príncep) fou un príncep númida, nebot de Masinissa I
 Massiva (pretendent) fou un príncep de Numídia, fill de Gulussa i net de Masinissa I, pretendent al tron el 111 aC, assassinat per Jugurta.